Ruoholuoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruoholuoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,27, long 26,62), 
 Ruoholuoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,98, long 28,62), 
 Ruoholuoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,90, long 28,74), 
 Ruoholuoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,05), 
 Ruoholuoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,21, long 27,34), 
 Ruoholuoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,35, long 27,36), 
 Ruoholuoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar